Микропровод — предприятие в городе Подольске,  специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции.

История 

В 1956 году Министерство  электротехнической промышленности СССР выделило из завода «Подольсккабель» производство тонких и тончайших эмальпроводов в самостоятельный завод. Новому предприятию были переданы два производственных корпуса, подстанция и водопроводные сети. Директором был назначен Александр Сергеевич Быков, заводу был присвоена первая авиационная категория.

В том же году начался выпуск первой продукции — ей стали эмалированные провода на масляных эмальлаках. В 60-е годы осваивалось производство эмальпроводов на синтетических поливинилацеталевых лаках, которые отличались большей механической и электрической прочностью при меньшей толщине эмалевой изоляции.

В 90-е годы предприятие было приватизировано и преобразовано в акционерное общество. Из-за сокращения рынков сбыта уменьшился объем производства продукции на предприятии, завод оказался в тяжелой финансовой ситуации. К 2000 году ситуация на предприятии улучшилась, была проведена программа по восстановлению завода и его техническому перевооружению.

29 декабря 2006 года предприятие «Микропровод» было выкуплено акционерным обществом «Севкабель-Холдинг». В 2010 году предприятие было признано лучшим в структуре всего холдинга. В марте 2013 года производственные мощности предприятия были выкуплены новосозданным акционерным обществом «Завод „Микропровод“».

Примечания

Ссылки 
 В. С. Берсон, М. А. Тугучев, В. Ю. Чайко. Из поколения созидателей: история Специального Подольского КБ: события, факты, люди и судьбы. — Подольск: Академия-XXI, 2014. - 287 с.
 Профиль предприятия на сайте podolsk.ru
 «Микропроводу» – 55 лет
 «Железные нервы» для электротехнической продукции

Электротехнические компании России
Предприятия Подольска